

Formazione 

2007-2008
Callipo